Boles puede referirse a:

 Boles, un área no incorporada de Arkansas;
 Boles, en California;
 Boles Acres, en Nuevo México.